Венизе́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Суасон-1. Округ коммуны — Суассон.

Код INSEE коммуны — 02780.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1356 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 868 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 641 были экономически активными, 227 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 66,3 %). Из 641 активных жителей работали 531 человек (291 мужчина и 240 женщин), безработных было 110 (68 мужчин и 42 женщины). Среди 227 неактивных 67 человек были учениками или студентами, 79 — пенсионерами, 81 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Венизель

Коммуны департамента Эна